«Мадам Икс» — пьеса (1908) Александра Биссона. Также ряд её киноадаптаций:

Киноадаптации 
  — США, 1916.
  — США, 1920.
 Мадам Икс — США, 1929.
  — США, 1937.
  — Франция, 1951.
  — Греция, 1956.
  — США, 1966.

Музыка 
  — американская хэви-метал-группа (1982—1988, 1991, 2013 — ).
 Madame X — альбом (2019) Мадонны.
 Madame X Tour — концертный тур в поддержку альбома.
 Мадам Икс — концертный фильм, основанный на туре.
 Madame X: Music from the Theater Xperience — концертный альбом.

См. также 
 Портрет мадам Икс
 
 
 
 Мистер Икс
 Инкогнито
 Мадам
 Икс